Deux rivières françaises sont appelées l'Issole :
 l'Issole, dans le Var ;
 l'Issole, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Voir aussi 
 Isole